Forstwald heißen folgende geographischen Objekte:

 Forstwald (Krefeld), Stadtteil von Krefeld, Deutschland
 Gemeindefreies Gebiet Forstwald, im Landkreis Miltenberg, Deutschland
 Forstwald (Gemeinde Bruck), Ortsteil und Katastralgemeinde von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark